Перей () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Перей () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж